Carrozzeria Scaglietti – carrozzeria italiana con sede a Maranello
 Ferrari 612 Scaglietti – autovettura coupé prodotta dalla Ferrari
 Oscar Scaglietti – chirurgo italiano specializzato in ortopedia
 Sergio Scaglietti – designer e imprenditore italiano attivo nell'automotive design